Březová (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Březová (okres Karlsbad), gemeente in okres Karlsbad
 Březová (okres Opava), gemeente in okres Opava
 Březová (okres Sokolov), stad in okres Sokolov
 Březová (okres Uherské Hradiště), gemeente in okres Uherské Hradiště
 Březová (okres Zlín), gemeente in okres Zlín
 Březová nad Svitavou, stad in okres Svitavy
 Březová-Oleško, gemeente in okres Praha-západ

Zie ook 
 Brezova (doorverwijspagina)